La nazionale di pallavolo maschile dell'Irlanda è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo dell'Irlanda ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica dell'Irlanda.

Risultati

Campionato europeo dei piccoli stati

Collegamenti esterni